Hanhiluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hanhiluodot (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Hanhiluodot (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Hanhiluodot (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar